

Geografia
 Carteret – comune degli Stati Uniti d'America, nella contea di Middlesex, nello Stato del New Jersey
 Barneville-Carteret – comune francese situato nel dipartimento della Manica
 Cape Carteret – comune degli Stati Uniti d'America, situato in Carolina del Nord
 Cantone di Barneville-Carteret – antica divisione amministrativa dell'Arrondissement di Cherbourg-Octeville
 Contea di Carteret – contea dello Stato della Carolina del Nord, negli Stati Uniti

Persone
 Carteret – nobile famiglia britannica
 Charles de Carteret – signore di Sark dal 1693 al 1715
 George Carteret – militare britannico
 Hellier de Carteret – signore di Sark dal 1563 al 1578
 John Carteret, II conte Granville – politico britannico, signore di Sark dal 1715 al 1720
 Philip Carteret – ammiraglio ed esploratore inglese
 Philippe de Carteret I – signore di Sark dal 1578 al 1594
 Philippe de Carteret II – signore di Sark dal 1594 al 1643
 Philippe de Carteret III – signore di Sark dal 1643 al 1663
 Philippe de Carteret IV – signore di Sark dal 1663 al 1693